Kalliphon ist der Name von:

 Kalliphon, griechischer Arzt, Vater des Demokedes, 6. Jahrhundert v. Chr.
 Kalliphon (Maler), griechischer Maler im 6./5. Jahrhundert v. Chr.
 Kalliphon (Vorsokratiker), 6. oder 5. Jahrhundert v. Chr.
 Kalliphon (Archon), griechischer Archon 58/57 v. Chr.